

Patronyme 

 Chad LaRose (1982-), joueur américain de hockey sur glace ;
 
 Claude Larose (1942-), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Claude Larose (1951-), homme politique québécois ;
 Cory Larose (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 David Larose (1985-), judoka français ;
 Ferdinand Larose (1888-1955), agronome franco-ontarien ;
 Gérald Larose (1945-), syndicaliste et homme politique québécois ;
 J. Adam Larose, acteur navajo américain ;
 Jean Larose (1948-), écrivain québécois ;
 Jean-François Larose (1972-), homme politique québécois ;
 Ludger Larose (1868-1915), peintre québécois ;
 Murielle Dupuis Larose (1948-), artiste multidisciplinaire québécoise ;
 Paul Larose (1938), producteur de cinéma et d'émissions d'affaires publiques québécois ;
 Simon Larose (1978-), joueur, puis entraîneur et analyste de tennis québécois.
 Jean Larose est un chef camisard du , lieutenant de Castanet.

Toponyme 

 Larose, ville située dans la paroisse de Lafourche en Louisiane ;
 la baie Larose, baie de la côte sud de la Grande Terre des Kerguelen, dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
 le château Gruaud Larose, domaine viticole situé à Saint-Julien-Beychevelle en Gironde ;
 la forêt Larose, forêt de l'est de l'Ontario, plantée par la main de l’homme.
 Rivière Jean-Larose, un affluent de la rivière Sainte-Anne, coulant la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.

Autres 
 La maison d'édition orientaliste Maisonneuve et Larose, à Paris.
 Le trophée Claude Larose, trophée de la Ligue nord-américaine de hockey.
 La Commission Larose, États généraux sur la situation et l'avenir de la langue française au Québec.